Material és cada diferent tipus de matèria o substància, especialment sòlida, què estan fetes les coses. Són materials la pedra, el ferro, el vidre, el cuir, el plàstic i el formigó, per exemple.
 Filosofia: relatiu a la matèria, el materialisme és un corrent filosòfic que sorgeix en oposició a l'idealisme
 Física i química: Ciencia dels materials és la ciència que estudia la relació entre l'estructura i les prospietats dels materials
 Enginyeria: Enginyeria dels materials és la branca de l'enginyeria que dissenya estructures de materials per a obtenir el conjunt de propietats i requeriments que convé al seu criteri
 Economia: Recursos materials són els recursos tangibles no humans i no capitals
 Escacs'': Material és el conjunt de les peces d'un jugador que hi ha a l'escaquer en un moment determinat.